Název Domaslavice má více sídel:
 Dolní Domaslavice, obec v okrese Frýdek-Místek
 Horní Domaslavice, obec v okrese Frýdek-Místek
 Domaslavice (Bílá), část obce Bílá v okrese Liberec
 Domaslavice (Proseč pod Ještědem), část obce Proseč pod Ještědem v okrese Liberec
 Domaslavice (Háj u Duchcova), část obce Háj u Duchcova v okrese Teplice